Utica fenicka – starożytne miasto w pobliżu Kartaginy (dziś w Tunezji); spolszczone jako Utyka.
 Utica – rodzaj krabów
Miejscowości w USA:
 Utica – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Utica – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Utica – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Utica – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Utica – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Utica – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Utica – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Utica – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Utica – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Utica – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Utica – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 Utica – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
 Utica – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Utica – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Gminy w USA:
 Utica (ang. Utica Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Utica (ang. Utica Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Utica (ang. Utica Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Utica (ang. Utica Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Utica (ang. Utica Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
 Utica (ang. Utica Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Utica (ang. Utica Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago